Avinhonet de Lauragués
 Avinyonet del Penedès
 Avinyonet de Puigventós